220, a 220-as év
220, számnév
 220, a t.a.T.u együttes egyik dala.